„Circé” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Circé” – fregata typu Circé z lat 60. XIX wieku, której budowę rozpoczęto w 1847 roku jako fregatę typu Artémise
 „Circé” (Q47) – okręt podwodny typu Circé z okresu I wojny światowej
 „Circé” (Q125) – okręt podwodny typu Circé z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Circé” (M715) – niszczyciel min typu Circé z lat 70. XX wieku, od 1998 roku turecki „Edremit”

Zobacz też 
 HMS „Circe” – nazwa brytyjskich okrętów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów